Alois Alzheimer (Marktbreit, Baviera, 1864 - Breslau, 1915), psiquiatre i neuròleg alemany que va identificar per primera vegada els símptomes del que després es coneixeria com a malaltia d'Alzheimer
 Malaltia d'Alzheimer, demència incurable, degenerativa i terminal